23-й конгресс Германского шахматного союза состоялся в 1923 году во Франкфурте-на-Майне.

В турнире участвовали 10 шахматистов: 8 немецких мастеров и восходящие звезды Э. Грюнфельд и А. Беккер, представлявшие Австрию.

Турнир завершился убедительной победой Грюнфельда, который намного опередил Вагнера и победителя двух предыдущих конгрессов Поста. В борьбу за призы мог вмешаться еще Гильзе, но он в последнем туре проиграл белыми неудачно выступавшему Крюгеру.

Турнирная таблица

Ссылки 
 21. Deutsche Schacheinzelmeisterschaft 1923 in Frankfurt am Main на сайте teleschach.de
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
1923 год в шахматах